Hacque ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Baptist Hacque (1634–1678), Buchdrucker
 Ludwig von Hacque (1719–1802), niederösterreichischer Land-Untermarschall

 Hacque (Adelsgeschlecht), niederösterreichischer Adel

Siehe auch:
 Hacke
 Hack (Begriffsklärung)